Telewizja Kłodzka (TVK Kłodzka) – lokalna stacja kablowa w Kłodzku powstała na bazie telewizji kablowej DES, należącej do spółdzielni mieszkaniowych przy współpracy z firmą TvGuide w ramach modernizacji sieci telewizyjnej typu AZART. Stacja powstała w 2005 roku. Jej właścicielem jest Piotr Kramnik. Siedziba stacji znajdowała się pierwotnie w Kłodzkim Ośrodku Kultury, później w biurowcu przy ul. Malczewskiego, obecnie przy ul. Łużyckiej.

Po obecności w ofercie telewizji kablowej Telewizja Kłodzka obecna jest w Internecie na własnej stronie, w serwisie YouTube i na Facebooku.

Stacja produkuje własne programy, głównie o charakterze informacyjnym, takie jak m.in.:
 aktualności,
 wiadomości kulturalne,
 wiadomości policyjne,
 wiadomości sportowe

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona TVK Kłodzka

Prywatne stacje telewizyjne w Polsce
Media w Kłodzku